Clèves – francuska nazwa miasta Kleve w Niemczech
 Maria de Clèves – żona księcia Henryka I
 Księżna de Clèves – powieść

 Zobacz też
 Cleves